Domenico Gattilusio ist der Name folgender Personen:

* Domenico Gattilusio (14. Jahrhundert) (nach 1357–1384), Sohn von Francesco I. Gattilusio
 Domenico Gattilusio (Archon) (um 1415–1458), Archon von Lesbos und von Thasos